His Vacation – film del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 His Vacation – film del 1911 diretto da Tom Ricketts
 His Vacation – film del 1912 diretto da Arthur Hotaling
 His Vacation – film del 1913 diretto da James Kirkwood
 His Vacation – film del 1914 diretto da Phillips Smalley
 His Vacation – film del 1932 diretto da Bryan Foy